Selezione naturale – in biologia, meccanismo con cui avviene l'evoluzione delle specie
 Selezione – in informatica, struttura di controllo nella programmazione
 Selezione – in informatica, nella teoria delle basi di dati, operazione unaria dell'algebra e del calcolo relazionale
 Selezione del personale – nell'ambito del lavoro, le modalità di scelta di persone da assumere con contratto di lavoro
 Selezione dal Reader's Digest – mensile di attualità

Altri progetti